Pat Mallet peut désigner :
 Pat Mallet (1941-2012), un auteur français de bande dessinée, créateur des Petits hommes verts ;
 Patrick Mallet (1970-), un auteur suisse de bande dessinée, créateur de Achab.